Leatherhead – paese di 9.685 abitanti della contea del Surrey, in Inghilterra
 Leatherhead – personaggio delle Tartarughe Ninja
 Leatherhead – EP degli U.D.O.
 Leatherhead Football Club – società calcistica inglese
 Leatherhead Food International – azienda alimentare